Bource est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
  (1826-1899), peintre belge ;
  (1934-1998), plongeur en scaphandre autonome, réalisateur et musicien néerlando-australien ;
 Ludovic Bource (1970-), compositeur français de musiques de films.

Patronyme français